

Localidades
Nine, Portugal

Outros
Estação Ferroviária de Nine – uma interface ferroviária situada na freguesia de Nine.
Nine (filme) – um filme musical-romance norte-americano de 2009 dirigido por Rob Marshall.

Desambiguação